engomo ist eine Low-Code Plattform für Enterprise Apps, mit der Geschäftsprozesse und dazugehörige Daten unter Anbindung vorhandener Systeme in individuelle Anwendungen gebracht werden.

Das Aussehen sowie die Funktionalitäten der Enterprise Apps werden in der grafischen Benutzeroberfläche der Konfigurationsplattform definiert: Nach dem Drag-and-Drop-Prinzip werden die einzelnen Funktionsbausteine in das User Interface der App gebracht.

Anwendungen auf Basis von engomo können als responsive Web-Apps oder als native mobile Apps konfiguriert werden. Das ermöglicht die Nutzung der Apps am Desktop, im Browser, auf Tablet und Smartphone ebenso wie auf Spezialgeräten wie Scannern und Smartwatches. In mobilen Einsatzszenarien sowohl online als auch im Offline-Betrieb durch Einsatz der Funktion engomoOffline.

Über Schnittstellen kann engomo kann an die vorhandenen Systeme angebunden werden. Das gelingt per REST-API, Datenbankverbindung oder über systemspezifische Plug-Ins.

Unternehmen 
Die engomo GmbH ist Anbieter der gleichnamigen Plattform und wurde im Jahr 2012 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Albstadt. Das Unternehmen vermarktet die Plattform und dazugehörige Dienstleistung für die Konfiguration branchenunabhängig an Unternehmen. Dabei nutzt engomo neben dem direkten Vertrieb an Kunden den indirekten Vertrieb über Partner. Hierzu gehören Systemhäuser und -integratoren, Software OEMs, Anbieter für mobile Hardware und Consultants.

Im Jahr 2021 wurde engomo als innovativer Anbieter von Lösungen für die papierlose Fertigung auf Basis von Low-Code für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region mit dem Industrie 4.0 Innovation Award des VDI Verlags ausgezeichnet. 2019 zeichnete die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg das Unternehmen im Rahmen des Wettbewerbs „100 Orte für Industrie 4.0“ für seine Lösung aus.

Das Unternehmen ist Mitglied der Low-Code Association e.V., dem Verband der führenden in Deutschland aktiven Low-Code Anbieter.

Plattform 
Die Low-Code Plattform engomo besteht aus verschiedenen Bestandteilen, um Enterprise Apps zu realisieren. Sie agiert als Middleware zwischen der Enterprise-IT und den Anwendern der App.

Im engomoComposer werden die Apps konfiguriert. Dabei geschieht die App-Erstellung sowohl per Drag-and-Drop als auch unter Einsatz von Programmierung. Hier werden funktionale User Interfaces sowie Datenquellen und -ziele für die Anwendungen definiert. Die Enterprise Apps sind in Inhalt und Aussehen frei konfigurierbar, wodurch eine individuelle Anpassung an die vorliegenden Prozesse ermöglicht wird. Neben den verfügbaren Schnittstellen für die Anbindung vorhandener Systeme und Datenbanken der Enterprise IT bietet engomo darüber hinaus eine eigene Persistence für die Haltung von Daten, die nicht in vorhandenen Systemen erfasst werden können bzw. sollen.

Die Anbindung der Datenquellen gelingt mithilfe von REST/SOAP und JDBC/ODBC sowie der von engomo zur Verfügung gestellten Standard-Konnektoren für IT-Systeme, Maschinen und Anlagen. Dies ermöglicht einen bidirektionalen Datenaustausch. Je nach Anwendungsfall und -bereich lassen sich verschiedene Systeme, wie beispielsweise ERP-, CRM-, QS- und PPS-Systeme, integrieren.

Die mit engomo konfigurierten Anwendungen können als native Apps für Android, iOS und Windows sowie als webbasierte Apps im Browser genutzt werden. engomo ermöglicht auch im Nachgang eine flexible Anpassung und Erweiterung der Enterprise Apps.

Anwendungsbereiche 
Mit der Low-Code Plattform von engomo erstellen Unternehmen individuelle Enterprise Apps für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Hintergründe sind unter anderem die Eliminierung papierbasierter Prozessschritte sowie die effiziente und optimierte Gestaltung von Unternehmensprozessen.

Die möglichen Einsatzgebiete erstrecken sich über die verschiedenen Unternehmensbereiche:

 Vertrieb: Erfassung von Besuchsberichten und Aufträgen per App. Zugriff auf alle relevanten Kundendaten und Produktinformationen vor Ort.
 Produktion: Fertigungsplanung und -steuerung, Auftragsmonitoring, MDE und BDE und Management von Maschineneinstellungen per App.
 Lager & Logistik: Apps für die Abwicklung der Kommissionierung, Inventur und Warenbewegungen.
 Qualitätssicherung: Mobile Fehlererfassung, Abwicklung von Prüfaufträgen, Abrufen von Prüfzeichnungen und QS-Management per Enterprise App.
 Service und Kundendienst: Planung und Abwicklung von Service-Aufträgen, Erfassung von Dienstleistungsnachweisen.

Durch die direkte Integration in die vorhandene Unternehmens-IT rufen Anwender per App im Prozess die jeweils relevanten Daten und Informationen ab. Der bidirektionale Datenaustausch ermöglicht gleichzeitig das direkte Zurückspielen der erfassten Daten in die entsprechenden Systeme. Dies sichert auf beiden Seiten die Aktualität der Daten und Informationen und reduziert Fehler durch manuelle Übertragung.

Neben bereichspezifischen Anwendungen können mit engomo Web-Shops und Portale umgesetzt werden.

Kunden 
Derzeit zählt die engomo GmbH über 350 Kunden aus der DACH-Region. Die Zielgruppe umfasst mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. So setzen beispielsweise produzierende Unternehmen Anwendungen von engomo zur Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen im Rahmen der Industrie 4.0 ein.

Awards 

 2019: Enterprise Workspace Award in der Kategorie Business Process Mobilisation
 2019: 100 Orte für Industrie 4.0 der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg
 2021: Industrie 4.0 Innovation Award des VDI Verlags

Einzelnachweise 

Entwicklungsplattform